Bing Crosby Sings with Al Jolson, Bob Hope, Dick Haymes and the Andrews Sisters – to kompilacyjny album muzyczny Binga Crosby'ego wydany w 1948 roku, zawierający utwory nagrane z Alem Jolsonem, Bobem Hopem, Dickiem Haymesem oraz The Andrews Sisters.

Lista utworów 
Piosenki znalazły się na trzypłytowym albumie o prędkości 78 obr./min, Decca Album No. A-628.

płyta 1 

(19 marca 1947)

płyta 2 

(8 grudnia 1944)

płyta 3 

(25 marca 1947)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1948
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records